Tupolew () ist der Name zweier russischer bzw. sowjetischer Flugzeugingenieure, des von ihnen gegründeten Unternehmens sowie der von ihnen konstruierten Fluggeräte.

 Andrei Nikolajewitsch Tupolew (1888–1972)
 Alexei Andrejewitsch Tupolew (1925–2001), sein Sohn
 Tupolew (ehemals OKB Tupolew), nach ihnen benanntes Unternehmen

Siehe auch:
 Liste der Tupolew-Flugzeuge
 (12704) Tupolev
 Gora Tupoleva